XCR – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Châlons-Vatry (Francia)
 xcr – codice ISO 639-3 della lingua caria